Борисфе́н — многозначное слово:

Известные значения:

 Борисфен — древнегреческий речной бог. Отец Фоанта (царя тавров). Согласно скифской мифологии является дедом Таргитая.
 Борисфен — (древнегреческий: Βορυσθένης) древнегреческое название реки Днепр.
 Борисфен — древний, в настоящее время разрушенный, город на острове Березань.
 «Борисфен» — ординарный коньяк, символ традиционной крымской коньячной классики, см. Таврия (коньячный завод).
 «Борисфен» — футбольный клуб из города Борисполь.
 «Борисфен-2» — фарм-клуб ФК «Борисфен».
 «Борисфен» — киевское книгоиздательство.
 Борисфен — ольвийская монета.
 «ЦСКА-Борисфен» — название футбольного клуба ЦСКА (Киев) в 1995—1996 годах.
 «Нива-Борисфен» — название футбольного клуба «Нива-Космос» из Мироновки в 1993 году.
 «Борекс-Борисфен» — название футбольного клуба «Интер» из города Боярка в 2004 году.
 «Борисфен-С» — киевская мультипликационная студия.
 «Борисфен» — российский поставщик авиационного оборудования, создавший одноимённую марку вертолётов на базе Ми-2.
 Борисфен — нереализованный проект украинского ракетно-тактического комплекса.

См. также 
 Борис